Stino ist der Familienname folgender Personen:

 Kamal Stino (1910–1987), ägyptischer Politiker
 Moheb Stino (* 1978), ägyptischer Politiker